Arenhold ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Justus Arenhold (Gerhardus Iustus Arenholdus; 1707–1775), deutscher Baumeister, Zeichner und Maler
 Ida Arenhold (1798–1863), deutsche Pionierin der Sozialfürsorge